

Geografia

 Fuentes – comune spagnolo della provincia di Cuenca
 Fuentes de Andalucía – comune spagnolo dell'Andalusia
 Fuentes de Ayódar – comune spagnolo della Comunità Valenciana
 Fuentes de Béjar – comune spagnolo della provincia di Salamanca
 Fuentes de Carbajal – comune spagnolo della provincia di León
 Fuentes de Ebro – comune spagnolo della provincia di Saragozza
 Fuentes de Jiloca – comune spagnolo dell'Aragona
 Fuentes de León – comune spagnolo dell'Estremadura
 Fuentes de Oñoro – comune spagnolo della provincia di Salamanca
 Fuentes de Rubielos – comune spagnolo dell'Aragona
 Fuentes de Valdepero – comune spagnolo della provincia di Palencia

Persone
 Carlos Fuentes – scrittore messicano (1928- )
 Eric Villalón Fuentes – sciatore alpino spagnolo (1973- ), ipovedente
 Eufemiano Fuentes – medico spagnolo (1955- ), medicina dello sport
 Ismael Fuentes – calciatore cileno (1981- )
 Lupe Fuentes – attrice pornografica spagnola (1987- )
 Nicolás Fuentes – calciatore peruviano (1941- )
 Rocky Fuentes – pugile filippino (1986- )

Storia
 Battaglia di Fuentes de Oñoro – battaglia della Guerra d'indipendenza spagnola del maggio 1811
 Forte di Fuentes – costruzione militare di Colico, in provincia di Lecco. Prende il nome da Pedro Enríquez de Acevedo, conte di Fuentes, governatore spagnolo di Milano.

Zoologia
 Fuentes – genere della famiglia di ragni Salticidae